C21H21N – formula molecolare della ciproeptadina
C21H21N – formula molecolare della naftifina

Formule molecolari